Роберт Мичам () је био амерички глумац, рођен 6. августа 1917. године у Бриџпорт (Конектикат), а преминуо је 1. јула 1997. године у Санта Барбари (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1943. || || -{Hoppy Serves a Writ}- || Henchman || 
|-
| 1943. || || -{Border Patrol}- || Henchman Quinn || 
|-
| 1943. || || -{Follow the Band}- || Tate Winters || 
|-
| 1943. || || -{Colt Comrades}- || Dirk Mason || 
|-
| 1943. || || -{We've Never Been Licked}- || Panhandle Mitchell || 
|-
| 1943. || || -{Lone Star Trail}- || Ben Slocum || 
|-
| 1943. || || -{Beyond the Last Frontier}- || Trigger Dolan || 
|-
| 1943. || || -{Bar 20}- || Richard Adams || 
|-
| 1943. || || -{Doughboys in Ireland}- || Ernie Jones || 
|-
| 1943. || || -{False Colors}- || Rip Austin || 
|-
| 1943. ||Миноловац || -{Minesweeper}- || Seaman Chuck Ryan || 
|-
| 1943. || || -{Riders of the Deadline}- || Nick Drago || 
|-
| 1943. || || 'Gung Ho!': The Story of Carlson's Makin Island Raiders || 'Pig-Iron' Matthews || 
|-
| 1944. || || -{Johnny Doesn't Live Here Any More}- || CPO Jeff Daniels || 
|-
| 1944. || || -{When Strangers Marry}- || Fred Graham || 
|-
| 1944. || || -{Girl Rush}- || Jimmy Smith || 
|-
| 1944. || || -{Thirty Seconds Over Tokyo}- || Lt. Bob Gray || 
|-
| 1944. || Невада || -{Nevada}- || Jim 'Nevada' Lacy || 
|-
| 1945. || || -{Story of G.I. Joe}- || Lt./Capt. Bill Walker || 
|-
| 1945. || || -{West of the Pecos}- || Pecos Smith || 
|-
| 1946. || || -{Till the End of Time}- || William J. Tabeshaw || 
|-
| 1946. || || -{Undercurrent}- || Michael Garroway || 
|-
| 1946. || || -{The Locket}- || Norman Clyde || 
|-
| 1947. || || -{Pursued}- || Jeb Rand || 
|-
| 1947. || || -{Crossfire}- || Sgt. Peter Keeley || 
|-
| 1947. || || -{Desire Me}- || Paul Aubert || 
|-
| 1947. ||Из прошлости || -{Out of the Past}- || Jeff Bailey, aka Jeff Markham || 
|-
| 1948. || || -{Rachel and the Stranger}- || Jim Fairways || 
|-
| 1948. || || -{Blood on the Moon}- || Jim Garry || 
|-
| 1949. || || -{The Red Pony}- || Billy Buck || 
|-
| 1949. || || -{The Big Steal}- || Lt. Duke Halliday || 
|-
| 1949. || || -{Holiday Affair}- || Steve Mason || 
|-
| 1950. || || -{Where Danger Lives}- || Dr. Jeff Cameron || 
|-
| 1951. || || -{My Forbidden Past}- || Dr. Mark Lucas || 
|-
| 1951. || || -{His Kind of Woman}- || Dan Milner || 
|-
| 1951. || || -{The Racket}- || Captain Thomas McQuigg || 
|-
| 1952. || Макао || -{Macao}- || Nick Cochran || 
|-
| 1952. || || -{One Minute to Zero}- || Col. Steve Janowski || 
|-
| 1952. || || -{The Lusty Men}- || Jeff McCloud || 
|-
| 1952. || || -{Angel Face}- || Frank Jessup || 
|-
| 1953. || Бели врач|| -{White Witch Doctor}- || Lonni Douglas || 
|-
| 1953. || || -{Second Chance}- || Russ Lambert || 
|-
| 1954. || || -{She Couldn't Say No}- || Doctor Robert Sellers || 
|-
| 1954. || || -{River of No Return}- || Matt Calder || 
|-
| 1954. || || -{Track of the Cat}- || Curt Bridges || 
|-
| 1955. || || -{Not as a Stranger}- || Lucas Marsh || 
|-
| 1955. || Ноћ ловца || -{The Night of the Hunter}- || Harry Powell || 
|-
| 1955. || || -{Man with the Gun}- || Clint Tollinger || 
|-
| 1956. || || -{Foreign Intrigue}- || Dave Bishop || 
|-
| 1956. || || -{Bandido}- || Wilson || 
|-
| 1957. || || -{Heaven Knows, Mr. Allison}- || Cpl. Allison, USMC || 
|-
| 1957. || || -{Fire Down Below}- || Felix Bowers || 
|-
| 1957. || || -{The Enemy Below}- || Capt. Murrell || 
|-
| 1958. || || -{Thunder Road}- || Lucas Doolin || 
|-
| 1958. || || -{The Hunters}- || Major Cleve Saville || 
|-
| 1959. || || -{The Angry Hills}- || Mike Morrison || 
|-
| 1959. || || -{The Wonderful Country}- || Martin Brady || 
|-
| 1960. || || -{Home from the Hill}- || Capt. Wade Hunnicutt || 
|-
| 1960. || || -{A Terrible Beauty}- || Dermot O'Neill || 
|-
| 1960. || || -{The Sundowners}- || Paddy Carmody || 
|-
| 1960. || Трава је зеленија || -{The Grass Is Greener}- || Чарлс Делакро || 
|-
| 1961. || || -{The Last Time I Saw Archie}- || Archie Hall || 
|-
| 1962. || Рт страха || -{Cape Fear}- || Max Cady || 
|-
| 1962. || Најдужи дан || -{The Longest Day}- || Brig. Gen. Norman Cota || 
|-
| 1962. || || -{Two for the Seesaw}- || Jerry Ryan || 
|-
| 1963. || || -{The List of Adrian Messenger}- || Cameo || 
|-
| 1963. || || -{Rampage}- || Harry Stanton || 
|-
| 1963. || || -{Man in the Middle}- || Lt. Col. Barney Adams || 
|-
| 1964. || || -{What a Way to Go!}- || Rod Anderson, Jr. || 
|-
| 1965. || || -{Mister Moses}- || Joe Moses || 
|-
| 1966. || || -{El Dorado}- || El Dorado Sheriff J.P. Harrah || 
|-
| 1967. || || -{The Way West}- || Dick Summers || 
|-
| 1968. || || -{A Movable Scene}- || Verteller || 
|-
| 1968. || || -{Villa Rides}- || Lee Arnold || 
|-
| 1968. || || -{Sbarco di Anzio, Lo}- || Dick Ennis || 
|-
| 1968. || || -{5 Card Stud}- || The Rev. Jonathan Rudd || 
|-
| 1968. || || -{Secret Ceremony}- || Albert || 
|-
| 1969. || || -{Young Billy Young}- || Deputy Ben Kane || 
|-
| 1969. || || -{The Good Guys and the Bad Guys}- || Marshal James Flagg || 
|-
| 1970. || || -{Ryan's Daughter}- || Charles Shaughnessy || 
|-
| 1971. || || -{Going Home}- || Harry K. Graham || 
|-
| 1972. || || -{The Wrath of God}- || Father Oliver Van Horne || 
|-
| 1973. || || -{America on the Rocks}- || Verteller || 
|-
| 1973. || || -{The Friends of Eddie Coyle}- || Eddie 'Fingers' Coyle || 
|-
| 1974. || Јакуза || -{The Yakuza}- || Harry Kilmer || Хари Килмер
|-
| 1975. || || -{Farewell, My Lovely}- || Philip Marlowe || 
|-
| 1976. || Мидвеј || -{Midway}- || Vice Adm. William F. 'Bull' Halsey Jr. || 
|-
| 1976. || || -{The Last Tycoon}- || Pat Brady || 
|-
| 1977. || || -{The Amsterdam Kill}- || Quinlan || 
|-
| 1978. || || -{The Big Sleep}- || Philip Marlowe || 
|-
| 1978. || Матилда || -{Matilda}- || Duke Parkhurst || 
|-
| 1979. || || -{Steiner - Das eiserne Kreuz, 2. Teil}- || Col. Rogers || 
|-
| 1980. || Агенција || -{Agency}- || Ted Quinn || 
|-
| 1980. || || -{Nightkill}- || Donner || 
|-
| 1982. || || -{One Shoe Makes It Murder}- || Harold Shillman || 
|-
| 1982. || || -{That Championship Season}- || Coach Delaney || 
|-
| 1983. || Ветрови рата|| -{The Winds of War}- || Victor 'Pug' Henry || 
|-
| 1983. || || -{A Killer in the Family}- || Gary Tison || 
|-
| 1984. || || -{The Ambassador}- || Peter Hacker || 
|-
| 1984. || || -{Maria's Lovers}- || Mr. Bibic || 
|-
| 1985. || || -{The Hearst and Davies Affair}- || William Randolph Hearst || 
|-
| 1985. || || -{Reunion at Fairborough}- || Carl Hostrup || 
|-
| 1985. || || -{Promises to Keep}- || Jack Palmer || 
|-
| 1985. || Север и југ|| -{North and South}- || Patrick Flynn || 
|-
| 1986. || || -{Thompson's Last Run}- || Johnny Thompson || 
|-
| 1988. || || -{Mr. North}- || Mr. Bosworth || 
|-
| 1988. || Рат и сећање|| -{War and Remembrance}- || Capt. Victor 'Pug' Henry || 
|-
| 1988. || || -{Scrooged}- || Preston Rhinelander || 
|-
| 1989. || || -{Eyes of War}- || Verteller || 
|-
| 1989. || || -{Brotherhood of the Rose}- || John Eliot || 
|-
| 1989. || || -{Jake Spanner, Private Eye}- || Jake Spanner || 
|-
| 1990. || || -{Waiting for the Wind}- || - || 
|-
| 1990. || || -{Midnight Ride}- || Dr. Hardy || 
|-
| 1990. || || -{A Family for Joe}- || Joe 'Grandpa' Whitaker-Bankston || 
|-
| 1990. || || -{Présumé dangereux}- || Prof. Forrester || 
|-
| 1990. || || -{A Family for Joe}- || Joe Whitaker || 
|-
| 1991. || || -{African Skies}- || Sam Dutton (unknown episodes) || 
|-
| 1991. || Рт страха || -{Cape Fear}- || Lieutenant Elgart || 
|-
| 1992. || || -{Sept péchés capitaux, Les}- || God || 
|-
| 1993. || || -{Woman of Desire}- || Walter J. Hill || 
|-
| 1993. || || -{Tombstone}- || Verteller || глас 
|-
| 1995. || || -{Backfire!}- || Marshal Marc Marshall || 
|-
| 1995. || Мртав човек || -{Dead Man}- || John Dickinson || 
|-
| 1995. || || -{Pakten}- || Ernest Bogan || 
|-
| 1995. || || -{The Marshal}- || Frank MacBride || 
|-
| 1997. || || -{James Dean: Race with Destiny}- || George Stevens || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1917.
Умрли 1997.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус